Mittelrhein – region winiarski w Niemczech

Zobacz też:
 Forum Mittelrhein
 Hunsrück-Mittelrhein